Le terme Chensagi peut se référer à:

Toponymes

Rivière Chensagi, affluent du lac Maicasagi, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Québec.
Rivière Chensagi Est, affluent de la rivière Chensagi, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Québec.
Rivière Chensagi Ouest, affluent de la rivière Chensagi, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Québec.
Lac Chensagi, lac traversé par la rivière Chensagi, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Québec.